Wranitzky ist der Familienname folgender Personen:

Anna Kraus-Wranitzky (1801–1851), österreichische Opernsängerin
Anton Wranitzky (1761–1820), mährisch-österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Friedrich Wranitzky (1798–1839), österreichischer Cellist
 Karoline Seidler-Wranitzky (1790–1872), österreichische Sängerin
 Paul Wranitzky (1756–1808), mährisch-österreichischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Vranitzky 
 Vranicki